Freiheitsbrief steht für 
Freibrief
Großer Freiheitsbrief: Privilegium Maius
Kleiner Freiheitsbrief: Privilegium Minus 
Tiroler Freiheitsbrief